Rajd Argentyny 2014 (34. XION Rally Argentina 2014) – rajd samochodowy rozgrywany w Argentynie od 8 do 11 maja 2014 roku. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Rajd ten wygrał fiński kierowca Jari-Matti Latvala, było to jego dziesiąte zwycięstwo w karierze rajdów WRC. Drugą pozycję ze stratą prawie półtorej minuty zajął francuz Sébastien Ogier, a trzeci ze stratą prawie sześciu minut dojechał Anglik Kris Meeke. Jedyny Polak startujący w tej imprezie, Robert Kubica, przyjechał do mety na szóstej pozycji, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS14

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 5 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 5 rundach

Wynik WRC-2 po 5 rundach

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Argentyny 2014

Przypisy 

2014
Argentyna
2014 w Argentynie